

Codici 

 SFB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sanford / Orlando (Florida) (Stati Uniti)

Sigle 

 SFB – Scuola di formazione di base dei vigili del fuoco – Roma
 S.F.B. – sigla delle Suore della Sacra Famiglia di Bordeaux
 Sfb – Scouting for boys, libro di Sir Robert Baden-Powell considerato l'opera che ha dato l'avvio al movimento scout.
 Sender Freies Berlin, emittente televisiva tedesca.